Christian Treschow er navnet på flere personer:

 Christian Treschow til Frydendal (1842-1905) – dansk godsejer, kammerherre og hofjægermester (Christian Rosenkilde Treschow)
 Christian Treschow til Orelund (1897-1987) – dansk godsejer, kammerherre og hofjægermester (Christian Frederik Treschow)